Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата мира по волейболу среди женщин среди стран-членов Европейской конфедерация волейбола (ЕКВ, CEV) проходил в период с 23 мая 2013 по 5 января 2014 года. Заявки на участие поступили от 41 страны, что является рекордным за всё время проведения квалификационных турниров чемпионатов мира. Разыгрывалось 9 путёвок на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные России, Германии, Турции, Азербайджана, Бельгии, Хорватии, Болгарии, Сербии и Нидерландов. От квалификации была освобождена сборная Италии (страна-организатор).

Команды-участницы

Формула соревнований 
Европейская квалификация предусматривает 3 этапа отбора. Кроме этого, две команды по итогам чемпионата Европы 2013 напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира, минуя квалификацию. 12 лучших (по рейтингу) сборных команд напрямую допущены в 3-й (решающий) групповой раунд. Остальные участники начали отборочный турнир с 1-й стадии.

За победы 3:0 и 3:1 команды получают 3 очка, за победы 3:2 — 2 очка, за поражения 2:3 — 1, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начисляются.

1-й групповой раунд

Группа А 
24—26.05.2013. Херцег-Нови (Черногория) 

 24 мая: Хорватия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:15, 25:18, 25:10); Черногория — Македония 3:0 (25:10, 25:20, 25:20).
 25 мая: Хорватия — Македония 3:0 (25:15, 25:13, 25:10); Черногория — Босния и Герцеговина 3:1 (23:25, 25:17, 25:18, 25:23).
 26 мая: Босния и Герцеговина — Македония 3:2 (25:18, 23:25, 25:7, 20:25, 15:8); Хорватия — Черногория 3:1 (25:17, 25:7, 23:25, 25:14).

Группа В 
24—26.05.2013. Могилёв (Беларусь) 

 24 мая: Израиль — Дания 3:0 (25:12, 25:13, 25:15); Беларусь — Финляндия 3:0 (25:23, 28:26, 25:10).
 25 мая: Беларусь — Дания 3:0 (25:12, 25:9, 25:11); Израиль — Финляндия 3:0 (25:13, 25:12, 25:22).
 26 мая: Финляндия — Дания 3:1 (25:13, 25:15, 23:25, 25:20); Беларусь — Израиль 3:0 (25:22, 25:15, 25:13).

Группа С 
23—26.05.2013. Кортрейк (Бельгия) 

 23 мая: Швейцария — Португалия 3:1 (27:29, 25:19, 25:23, 25:22).
 24 мая: Швейцария — Северная Ирландия 3:0 (25:6, 25:2, 25:10); Бельгия — Португалия 3:0 (25:11, 25:9, 25:16).
 25 мая: Бельгия — Северная Ирландия 3:0 (25:7, 25:4, 25:8).
 26 мая: Португалия — Северная Ирландия 3:0 (25:13, 25:12, 25:9); Бельгия — Швейцария 3:0 (25:13, 25:10, 25:22).

Группа D 
24—26.05.2013. Луцк (Украина) 

 24 мая: Украина — Албания 3:0 (25:9, 25:14, 25:17); Венгрия — Молдова 3:0 (25:16, 25:17, 25:13).
 25 мая: Украина — Молдова 3:0 (25:6, 25:16, 25:19); Венгрия — Албания 3:0 (25:13, 25:14, 25:18).
 26 мая: Украина — Венгрия 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:16); Албания — Молдова 3:0 (25:22, 26:24, 25:20).

Группа E 
24—26.05.2013. Попрад (Словакия) 

 24 мая: Греция — Австрия 3:0 (25:23, 25:20, 25:22); Словакия — Лихтенштейн 3:0 (25:9, 25:10, 25:10).
 25 мая: Греция — Лихтенштейн 3:0 (25:9, 25:12, 25:11); Словакия — Австрия 3:2 (22:25, 23:25, 25:23, 25:17, 15:12).
 26 мая: Австрия — Лихтенштейн 3:0 (25:14, 25:8, 25:14); Словакия — Греция 3:1 (25:27, 25:21, 25:21, 25:11).

Группа F 
24—26.05.2013. Даугавпилс (Латвия) 

 24 мая: Литва — Исландия 3:0 (25:15, 25:12, 25:18); Эстония — Латвия 3:0 (25:13, 25:16, 25:9).
 25 мая: Эстония — Исландия 3:0 (25:16, 25:15, 25:10); Латвия — Литва 3:0 (28:26, 25:14, 25:21).
 26 мая: Латвия — Исландия 3:0 (25:16, 25:21, 25:19); Эстония — Литва 3:0 (25:12, 25:19, 25:21).

Группа G 
28—30.06.2013. Бормла (Мальта) 

 28 июня: Шотландия — Люксембург 3:2 (25:11, 22:25, 25:22, 22:25, 15:12); Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:14, 26:24, 25:20); Люксембург — Мальта 3:2 (20:25, 25:9, 25:17, 17:25, 15:9).
 29 июня: Кипр — Мальта 3:0 (25:21, 25:16, 25:22); Сан-Марино — Шотландия 3:0 (25:20, 25:17, 25:19); Кипр — Люксембург 3:0 (25:10, 25:13, 25:20); Сан-Марино — Мальта 3:1 (25:20, 25:10, 14:25, 25:23).
 30 июня: Кипр — Шотландия 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:21); Сан-Марино — Люксембург 3:2 (25:20, 26:28, 25:14, 18:25, 15:11); Шотландия — Мальта 3:0 (25:22, 25:19, 26:24).

Итоги 
Победители групповых турниров (Хорватия, Беларусь, Бельгия, Украина, Словакия, Эстония, Кипр) напрямую вышли в 3-й раунд квалификации. Команды, занявшие вторые места в группах А—F (Черногория, Израиль, Швейцария, Венгрия, Греция, Латвия), во 2-м групповом раунде продолжат борьбу за три путёвки в 3-й этап.

Чемпионат Европы 
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2013 прошёл с 6 по 14 сентября в Германии и Швейцарии. По его итогам путёвки на чемпионат мира получили две лучшие команды — Россия и Германия.

Итоговое положение команд

2-й групповой раунд

Группа Н 
2—6.10.2013. Раанана (Израиль).

 2 октября
 Венгрия — Греция 3:1 (25:22, 16:25, 28:26, 25:17); Швейцария — Черногория 3:0 (25:22, 25:20, 25:15); Израиль — Латвия 3:1 (25:21, 25:15, 8:25, 25:20).
 3 октября
 Швейцария — Венгрия 3:2 (23:25, 25:19, 19:25, 25:19, 15:9); Греция — Латвия 3:0 (25:23, 25:20, 25:21); Израиль — Черногория 3:0 (25:15, 25:19, 25:20).
 4 октября
 Венгрия — Латвия 3:1 (21:25, 25:21, 25:17, 25:10); Израиль — Швейцария 3:2 (25:22, 25:21, 14:25, 11:25, 17:15); Греция — Черногория 3:2 (23:25, 25:17, 20:25, 25:19, 15:8).
 5 октября
 Швейцария — Латвия 3:0 (25:15, 25:14, 25:23); Венгрия — Черногория 3:0 (25:22, 25:17, 25:15); Израиль — Греция 3:1 (20:25, 25:21, 30:28, 25:23).
 6 октября
 Латвия — Черногория 3:2 (27:25, 23:25, 22:25, 25:20, 18:16); Греция — Швейцария 3:1 (25:16, 25:21, 20:25, 25:19); Венгрия — Израиль 3:2 (23:25, 24:26, 25:18, 25:20, 15:12).

Итоги 
В 3-й (финальный) групповой раунд квалификации вышли три лучшие команды по итогам 2-го этапа — Венгрия, Израиль, Швейцария.

3-й групповой раунд 
3—5.01.2014.

Участники: Азербайджан, Болгария, Испания, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Турция, Франция, Чехия (все освобождены от предыдущих раундов квалификации), Беларусь, Бельгия, Словакия, Украина, Хорватия, Эстония, Кипр (все по итогам 1-го группового раунда), Венгрия, Израиль, Швейцария (все по итогам 2-го группового раунда).

20 команд-участниц 3-го этапа квалификации делятся на 5 групп по 4 команды. Победители групповых турниров становятся обладателями путёвок на чемпионат мира. Ещё две вакансии от Европы заполняют две команды, показавшие лучшие результаты среди сборных, занявших в группах вторые места.

Группа I 
3—5.01.2014. Анкара (Турция).  

 3 января: Турция — Кипр 3:0 (25:9, 25:9, 25:12); Румыния — Украина 3:2 (23:25, 26:24, 19:25, 25:21, 15:12).
 4 января: Турция — Украина 3:0 (25:7, 25:12, 25:21); Румыния — Кипр 3:0 (25:15, 25:17, 25:9).
 5 января: Турция — Румыния 3:0 (25:15, 25:23, 25:18); Украина — Кипр 3:0 (25:16, 25:12, 25:13).

Группа J 
3—5.01.2014. Баку (Азербайджан). 

 3 января: Сербия — Эстония 3:0 (25:21, 25:18, 25:15); Азербайджан — Израиль 3:1 (25:15, 25:21, 19:25, 25:15).
 4 января: Сербия — Израиль 3:0 (25:9, 25:12, 25:20); Азербайджан — Эстония 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).
 5 января: Израиль — Эстония 3:0 (25:21, 25:20, 25:18); Азербайджан — Сербия 3:2 (19:25, 25:18, 18:25, 25:16, 18:16).

Группа K 
3—5.01.2014. Лодзь (Польша). 

 3 января: Бельгия — Испания 3:0 (25:20, 25:18, 25:12); Польша — Швейцария 3:0 (25:14, 25:15, 25:9).
 4 января: Бельгия — Швейцария 3:0 (25:11, 25:16, 25:12); Польша — Испания 3:0 (25:13, 25:12, 25:18).
 5 января: Испания — Швейцария 3:1 (25:19, 25:22, 15:25, 25:14); Бельгия — Польша 3:0 (25:20, 25:20, 27:25).

Группа L 
3—5.01.2014. Ровинь (Хорватия).  

 3 января: Нидерланды — Франция 3:0 (25:18, 25:18, 30:28); Хорватия — Венгрия 3:0 (25:20, 25:10, 25:16).
 4 января: Нидерланды — Венгрия 3:0 (25:15, 25:19, 25:11); Хорватия — Франция 3:1 (25:19, 18:25, 25:15, 25:10).
 5 января: Венгрия — Франция 3:2 (12:25, 17:25, 25:22, 25:23, 15:4); Хорватия — Нидерланды 3:2 (25:18, 25:23, 22:25, 22:25, 16:14).

Группа M 
3—5.01.2014. Варна (Болгария).  

 3 января: Болгария — Словакия 3:1 (25:13, 25:19, 24:26, 26:24); Чехия — Беларусь 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).
 4 января: Болгария — Чехия 3:0 (25:14, 25:19, 25:22); Словакия — Беларусь 3:1 (18:25, 25:18, 25:20, 25:16).
 5 января: Болгария — Беларусь 3:1 (25:11, 32:34, 25:9, 25:23); Чехия — Словакия 3:0 (29:27, 25:12, 25:21).

Итоги 
Обладателями путёвок на чемпионат мира по волейболу 2014 года среди женских сборных от Европейской конфедерации волейбола стали Италия (команда страны-организатора чемпионата), Россия, Германия (обе — по итогам чемпионата Европы 2013), Турция, Азербайджан, Бельгия, Хорватия, Болгария (победители групп финального раунда квалификации), Сербия и Нидерланды (обе — в качестве лучших команд из числа занявших в группах финального раунда квалификации вторые места).

Примечания

Ссылки 
 Европейская квалификация на сайте CEV 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2014 (квалификация)